O nome Jerry foi usado para dar nome a quatro ciclones tropicais no Oceano Atlântico:

 Furacão Jerry (1989) - furacão de categoria 1 que atingiu a costa do Texas, Estados Unidos, causando 3 fatalidades e $70 milhões de dólares em prejuízos.
 Tempestade tropical Jerry (1995) - tempestade tropical que atingiu a Flórida, Estados Unidos, causando 8 fatalidades e $46,9 milhões de dólares em prejuízos.
 Tempestade tropical Jerry (2001) - tempestade tropical que passou sobre as Pequenas Antilhas.
 Tempestade tropical Jerry (2007) - tempestade tropical no Atlântico centro-norte. Nunca ameaçou a costa.

Desambiguação